

Населені пункти та їхні частини

 Бжезьно — село в гміні Прусіце Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бжезьно — село в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжезьно — село в гміні Любич Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжезьно — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжезьно — село в гміні Конецьк Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжезьно — село в гміні Прущ Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжезьно — село в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Бжезьно — село в гміні Любішин Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Бжезьно — село в гміні Суленцин Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Бжезьно — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Бжезьно — село в гміні Щучин Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Бжезьно — село в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Бжезьно — село в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезьно — село в гміні Костшин Познанського повіту Великопольського воєводства
 Бжезьно — село в гміні Скокі Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Бжезьно — село в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Бжезьно — село в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Бжезьно — село в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Бжезьно — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Бжезьно — частина міста Велень у Чарнковсько-Тшцянецькому повіті Великопольського воєводства
 Бжезьно — осада в гміні Можещин Тчевського повіту Поморського воєводства
 Бжезьно — осада в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Бжезьно — осада в гміні Сьвйонткі Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бжезьно — осада в гміні Велень Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Бжезьно — осада в гміні Карліно Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Бжезьно — лісова осада в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки